Премия «Сезар» за лучшую режиссуру () присуждается ежегодно французской Академией искусств и технологий кинематографа, начиная с первой церемонии в 1976 году.

Список лауреатов и номинантов

1976—1980

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—2030

См. также 
 Премия «Люмьер» за лучшую режиссуру

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» за лучшую режиссуру на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа: 1976—2015, http://www.academie-cinema.org/ceremonie/palmares-par-recherche/,genre,Meilleure+R%C3%A9alisation.html 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)
Премии за режиссуру